Томас Ланкастер
 Томас Ланкастер (ок. 1278—1322) — один из предводителей баронской оппозиции в правление Эдуарда II.
 Томас Ланкастер, герцог Кларенс (1387—1421) — полководец времён Столетней войны, 2-й сын Генриха IV, короля Англии.